Die Saison 2016/17 war die 13. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball. 61 Mannschaften spielen in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Nord

Teilnehmer 

Aus der 2. Bundesliga Nord stieg Holstein Kiel in die Regionalliga ab, während aus den untergeordneten Ligen der VfL Jesteburg (Niedersachsen) und der FC St. Pauli (Hamburg) aufstiegen. Niedersachsenmeister SV Union Meppen verzichtete auf den Aufstieg. 

 

Der FC Bergedorf 85 hat seine Mannschaft während der Winterpause abgemeldet. Nach der Saison zog der TSV Havelse seine Mannschaft aus finanziellen Gründen zurück.

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde

Hamburg/Schleswig-Holstein/Bremen 
Die Meister der Verbandsligen Hamburg (Walddörfer SV), Schleswig-Holstein (SV Henstedt-Ulzburg II) und Bremen (SC Weyhe) ermitteln in einer Einfachrunde einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Henstedt-Ulzburg setzte sich durch und stieg auf.

|}

Niedersachsen 
Die beiden Staffelsieger der Oberliga Niedersachsen ermittelten in einem Entscheidungsspiel einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Gespielt wurde am 27. Mai 2017 in Barsinghausen. Die zweite Mannschaft des SV Meppen setzte sich dabei durch.

|}

Nordost

Teilnehmer 

Aus der 2. Bundesliga Nord steigen Blau-Weiß Hohen Neuendorf und der FFV Leipzig in die Regionalliga ab. Durch den nachträglichen Rückzug des 1. FC Lübars aus der 2. Bundesliga verblieb Hohen Neuendorf in der zweiten Liga. Aus den untergeordneten Ligen stieg der FSV Babelsberg 74 auf. Da der 1. FC Lübars nicht für die Regionalliga Nordost gemeldet hat, spielt die Liga in der Saison 2016/17 mit elf Mannschaften.

Der FFV Leipzig hat am 12. April 2017 den Spielbetrieb eingestellt und seine Mannschaft abgemeldet. Der NOFV hat alle ausgetragenen Spiele aus der Wertung genommen. Der 1. FFV Erfurt und der FSV Babelsberg 74 bewarben sich nicht für die Saison 2017/18 und stehen damit als Absteiger fest.

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Durch den Rückzug von Erfurt, keine Meldungen aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt und um wieder die Sollstärke von 12 Mannschaften herzustellen, entfiel die planmäßige Aufstiegsrunde. Somit stiegen aus den Landesverbänden direkt in Regionalligasaison 2017/18 auf: RB Leipzig und Bischofswerdaer FV 08 (Sachsen), SFC Stern 1900 (Berlin) und Rostocker FC (Mecklenburg-Vorpommern). Die brandenburger Meister FC Stahl/1. FFC war als Spielgemeinschaft nicht aufstiegsberechtigt.

West

Teilnehmer 

Aus der 2. Bundesliga Süd stieg Alemannia Aachen ab. Aus den unteren Ligen stiegen Germania Hauenhorst (Westfalen), Borussia Mönchengladbach II (Nordrhein) sowie die Sportfreunde Uevekoven (Mittelrhein) auf.

Tabelle

Kreuztabelle

Südwest

Teilnehmer 

Aus den Verbandsligen stiegen der FC Bitburg (Rheinland) und der FC Speyer 09 (Südwest) auf. Der Meister SV Bliesmengen-Bolchen (Saarland) verzichtete auf den Aufstieg; seinen Platz nahm als zweitplatzierter Verein die SG Parr Medelsheim ein.

Tabelle

Kreuztabelle

Süd

Teilnehmer 

Aus der 2. Bundesliga Süd stieg der ETSV Würzburg (Bayern) ab. Von den Oberligen stiegen der SC Regensburg (Bayern) und die zweiten Mannschaften von SC Freiburg (Baden-Württemberg) sowie des FSV Hessen Wetzlar auf.

Tabelle

Kreuztabelle

Spielstätten

Einzelnachweise 

2016 17
Regionalliga 2016